Маратонска трка у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици на отвореном 1991. одржана је 1. септембра на улицама града са циљем на Олимпијском стадиону у Токију (Јапан).

Титулу освојену у Риму 1987. није бранио Даглас Вакиури из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 60 атлетичара из 39 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)

  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 
Списак рекорда у маратону за мушкарце пре почетка светског првенства 23. август 1991. године

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих светских атлетичара 1991. године је пре почетка светског првенства (23. августа 1991) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1991.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Финале 

Такмичење је одржано 1. септембра 1991. године у 06:00 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати маратона на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном